Аммосов, жіноча форма Аммосова — прізвище. Відомі носії:
 Аммосов Максим Кирович — радянський партійний діяч

 Аммосова Марія Максимівна — російський терапевт
 Аммосова Мотрона Іванівна — якутська колгоспниця, Герой Соціалістичної Праці

Див. також 
 Аммосови